Кэ́мпбелл, Ке́мпбелл, Камбелл () — шотландская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

А 
 Кэмпбелл, Айвор (1898—1971) — канадский гребной рулевой.
 Кэмпбелл, Алан (род. 1983) — британский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2012 года.
 Кэмпбелл, Александр (1822—1892) — канадский политик, лейтенант-губернатор Онтарио.
 Кэмпбелл, Александр, 1-й баронет (1760—1824) — британский генерал-лейтенант.
 Кэмпбелл, Александр (проповедник) (1788—1866) — американский религиозный деятель.
 Кэмпбелл, Алистер (1925—2009) — новозеландский поэт и прозаик.
 Кэмпбелл, Алистер Иан (род. 1959) — вокалист группы UB40.

Б 
 Кэмпбелл, Беатрис (род. 1947) — британская журналистка, коммунистка и феминистка.
 Кэмпбелл, Билл (род. 1959) — американский актёр.
 Кэмпбелл, Бобби (1937—2015) — английский футболист, позднее ставший тренером.
 Кэмпбелл, Бобби (1922—2009) — шотландский футболист и тренер.
 
 Кэмпбелл, Бронте (род. 1994) — австралийская пловчиха, трёхкратная чемпионка мира 2015 года.
 Кэмпбелл, Брюс (род. 1958) — американский актёр, продюсер и режиссёр.

В 
 Кэмпбелл, Вивиан Патрик (род. 1962) — ирландский гитарист и автор песен.

Г 
 Кэмпбелл, Гарриетт (1817—1841) — английская писательница.
 Кэмпбелл, Глен (1936—2017) — американский певец в стиле кантри.
 Кэмпбелл, Гленн Росс (род. 1946) — американский и британский рок-музыкант, гитарист.
 Кэмпбелл, Грегори (род. 1983) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

Д 
 Кэмпбелл, Дадли Джуниор (род. 1981) — английский футболист, нападающий футбольного клуба «Куинз Парк Рейнджерс».
 Кэмпбелл, Даллас (род. 1970) — британский телеведущий, телевизионный и театральный актёр.
 Кэмпбелл, Даниэль (род. 1995) — американская актриса.
 Кэмпбелл, Даррен (род. 1973) — британский бегун на короткие дистанции, который специализировался на дистанции 100 метров.
 Кэмпбелл, Джасмин (род. 1991) — горнолыжница с Американских Виргинских островов, участница Олимпийских игр 2014 года.
 Кэмпбелл, Джеймс (1812—1893) — американский государственный деятель, Главный почтмейстер США (1853—1857).
 Кэмпбелл, Джеймс (род. 1949) — канадский кларнетист.
 Кэмпбелл, Джек (род. 1992) — профессиональный американский хоккеист, вратарь.
 Кэмпбелл, Дженетт Морвен (1916—2003) — аргентинская пловчиха.
 Кэмпбелл, Джесинта (род. 1991) — победительница конкурса Мисс Вселенная Австралия.
 Кэмпбелл, Джозеф (1904—1987) — американский учёный, наиболее известный трудами по сравнительной мифологии и религиоведению.
 
 Кэмпбелл, Джолин (род. 1981) — канадская кёрлингистка.
 Кэмпбелл, Джордж Вашингтон (1769—1848) — американский государственный деятель, 5-й Секретарь казначейства США.
 Кэмпбелл, Джорджин (1861—1931) — американская художница.
 Кэмпбелл, Джорджина (род. 1992) — британская актриса.
 Кэмпбелл, Джулия (род. 1962) — американская актриса.
 Кэмпбелл, Долорес (урожд. Уоллес) — американская кёрлингистка.
 Кэмпбелл, Дон (1951—2020) — американский танцор и хореограф.
 
 Кэмпбелл, Дуглас (1859—1953) — американский ботаник.
 Кэмпбелл, Дэвид (род. 1965) — североирландский футбольный полузащитник.

Е 
 Кэмпбелл, Елизавета (в девичестве Ле́весон-Го́уэр; 1824—1878) — британская аристократка, активно выступавшая за отмену рабства.

К 
 Кэмпбелл, Кевин (род. 1970) — английский футболист.
 Кэмпбелл, Ким (род. 1947) — первая женщина в истории Канады министр юстиции и премьер-министр.
 Кэмпбелл, Кит (1954—2012) — британский биолог.
 Кэмпбелл, Клайв (псевдоним Кул Герк; род. 1955) — ямайский диджей, предтеча брейкбита и хип-хопа.
 Кэмпбелл, Клиффорд (1892—1991) — ямайский государственный деятель, генерал-губернатор Ямайки (1962—1973).
 
 Кэмпбелл, Кончита (род. 1995) — канадская актриса.
 Кэмпбелл, Кристофер (род. 1954) — американский борец вольного стиля.
 Кэмпбелл, Кэти (1962/1963 — 2012) — новозеландский диктор, журналистка, бизнесвумен и пиар-консультант.

Л 
 Кэмпбелл, Лайл (род. 1942) — американский лингвист, один из ведущих специалистов по мезоамериканистике и сравнительно-историческому языкознанию.
 Кэмпбелл, Лунелл (род. 1959) — американская актриса и комик.
 
 Кэмпбелл, Люси — барбадосский математик и специалистка по численному анализу.

М 
 Кэмпбелл, Майк (род. 1950) — американский гитарист, автор, музыкальный продюсер.
 Кэмпбелл, Малкольм (1885—1948) — британский автогонщик.
 Кэмпбелл, Маркус (род. 1972) — шотландский профессиональный игрок в снукер.
 Кэмпбелл, Мартин (род. 1943) — новозеландский кинорежиссёр.
 Кэмпбелл, Мензис (род. 1941) — британский политик, лидер Либеральных демократов в 2006—2007.
 Кэмпбелл, Милт (1933—2012) — американский легкоатлет, чемпион летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956).

Н 
 Кэмпбелл, Наоми (род. 1970) — британская супермодель и актриса.
 Кэмпбелл, Натали (в замужестве Терлоу; род. 1981) — новозеландская кёрлингистка.
 Кэмпбелл, Нейт (род. 1972) — американский боксёр, чемпион мира.
 Кэмпбелл, Нев (род. 1973) — канадская актриса.
  (род. 1952) — канадский актёр и режиссёр.
  (род. 1945) — английский дизайнер интерьеров.

П 
 Кэмпбелл, Пол-Анри (род. 1982) — немецко-американский писатель.

Р 
 
 Кемпбелл, Рой (1901—1957) — южноафриканский поэт и переводчик.
 Кэмпбелл, Рональд Хью (1883—1953) — британский дипломат.
 Кэмпбелл, Рэмси (род. 1946) — английский писатель в жанре ужасов.

С 
 Кэмпбелл, Сальзир Джеремайя (род. 1974) — английский футболист, известный как Сол Кэмпбелл.
 Кэмпбелл, Серджио (род. 1992) — ямайский футболист.
 Кэмпбелл, Сесил Бастамент (1938—2016) — ямайский музыкант, играющий в стиле ска и получивший известность под псевдонимом Принц Бастер.
 Кэмпбелл, Стивен (1897—1966) — политик, членом парламента Гайаны.
 Кэмпбелл, Стюарт (род. 1977) — англо-шотландский футболист, полузащитник, тренер.

Т 
 Кэмпбелл, Тиша (род. 1968) — американская актриса и певица.

У 
 
 Кэмпбелл, Уолтер (1921—2004) — австралийский юрист и политик, 21-й губернатор Квинсленда.
 Кэмпбелл, Уолтер (1886—1967) — ирландский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908 года.

Ф 
 Кэмпбелл, Филип Энтони (род. 1961) — британский музыкант, гитарист рок-группы Motörhead, известный как Фил Кэмпбелл.
 Кэмпбелл, Фрейзер (род. 1987) — английский футболист, нападающий клуба «Кристал Пэлас».
  (1904—1930) — профессиональный боксёр, умер от травмы, полученной на ринге.

Х 
 Кэмпбелл, Хоэль (род. 1992) — коста-риканский футболист.

Ч

Э 
 Кэмпбелл, Эдна (род. 1968) — американская баскетболистка.
 Кэмпбелл, Элден (род. 1968) — американский баскетболист.
 Кэмпбелл, Элла Орр (1910—2003) — новозеландская ботаник.
 Кэмпбелл, Эмили (род. 1994) — британская тяжелоатлетка.
 Кэмпбелл, Энди (Эндрю) — австралийский кёрлингист, иммигрант из Кении и Шотландии.
 Кэмпбелл, Эпси (род. 1963) — политик, вице-президент Коста-Рики.
 Кэмпбелл, Эрик (1879—1917) — британский актёр-комик, получивший известность благодаря участию в фильмах Чарли Чаплина.
 Кэмпбелл, Эрика (род. 1981) — американская фотомодель, актриса.

Ю 
 Кэмпбелл, Юджин (1932—2012) — американский хоккеист, серебряный призёр зимних Олимпийских игр в Кортина-д’Ампеццо (1956).

Я

Составные фамилии 
 Кэмпбелл-Баннерман, Генри (1836—1908) — английский политический деятель, 51-й премьер-министр Великобритании с 1905 по 1908 гг.
 Кэмпбелл-Браун, Вероника (род. 1982) — ямайская легкоатлетка.
 Кемпбелл-Лайонс, Патрик (род. 1943) — вокалист и клавишник группы Nirvana.
 Кэмпбелл Мур, Стивен (род. 1979) — английский актёр.
 Патрик Кэмпбелл, Стелла (1865—1940) — английская актриса

Географические названия 
 Кэмпбелл — субантарктический архипелаг принадлежащий Новой Зеландии.
 Кэмпбелл — главный остров одноимённого архипелага.
 
 Кэмпбелл-Таун — город в Тасмании (Австралия).

Прочее 
 (2751) Кэмпбелл — типичный астероид главного пояса, который был открыт 7 сентября 1962 года.

См. также 
 Кэмпбеллы 
 Кэмпбелл колледж
 Campbell Soup

Примечания